Aker steht für
 Aker (ägyptische Mythologie), altägyptische Gottheit
 Aker Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Aker Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Maine
 Aker ASA, norwegischer Konzern
 Aker Solutions, norwegischer Konzern
 Aker (Norwegen), bis 1948 eine Gemeinde im heutigen Oslo
 Nordre Aker, ein Stadtteil im Norden von Oslo
 Vestre Aker, ein Stadtteil im Nordwesten von Oslo
 De Aker, Stadtteil von Amsterdam

Personen:
 Hüseyin Avni Aker (1899–1944), türkischer Sportfunktionär
 Mustafa Ertuğrul Aker (1892–1961), türkischer Offizier
 Tim Mark Aker (* 1985), britischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Aker Cemetery, in Smithville, Missouri, ID-Nr. 74001071
 Jacob Aker Farm, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 93000050

Siehe auch:
 Aaker
 Akers